Vining kan syfta på:

 Vining, Iowa
 Vining, Kansas
 Vining, Minnesota